Dit is een lijst van planetoïden 112501-112600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112501 - || 2002 PT15 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112502 - || 2002 PA18 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112503 - || 2002 PU18 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112504 - || 2002 PT19 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112505 - || 2002 PM21 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112506 - || 2002 PV21 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112507 - || 2002 PE22 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112508 - || 2002 PF22 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112509 - || 2002 PV22 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112510 - || 2002 PO23 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112511 - || 2002 PP24 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112512 - || 2002 PV24 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112513 - || 2002 PA25 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112514 - || 2002 PA26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112515 - || 2002 PC26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112516 - || 2002 PG26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112517 - || 2002 PT27 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112518 - || 2002 PG28 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112519 - || 2002 PL28 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112520 - || 2002 PD29 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112521 - || 2002 PK29 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112522 - || 2002 PA30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112523 - || 2002 PF30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112524 - || 2002 PS30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112525 - || 2002 PQ31 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112526 - || 2002 PJ32 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112527) Panarese || 2002 PJ33 || 5 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112528 - || 2002 PF35 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112529 - || 2002 PR35 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112530 - || 2002 PH36 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112531 - || 2002 PK36 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112532 - || 2002 PY37 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112533 - || 2002 PC38 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112534 - || 2002 PG38 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112535 - || 2002 PQ38 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112536 - || 2002 PS38 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112537 - || 2002 PK39 || 7 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112538 - || 2002 PU39 || 7 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112539 - || 2002 PB40 || 8 augustus 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112540 - || 2002 PE40 || 10 augustus 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112541 - || 2002 PL40 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112542 - || 2002 PN40 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112543 - || 2002 PP41 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112544 - || 2002 PY41 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112545 - || 2002 PD42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112546 - || 2002 PF42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112547 - || 2002 PK42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112548 - || 2002 PL42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112549 - || 2002 PZ42 || 11 augustus 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 112550 - || 2002 PY43 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112551 - || 2002 PA44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112552 - || 2002 PB44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112553 - || 2002 PK44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112554 - || 2002 PP44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112555 - || 2002 PF45 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112556 - || 2002 PD46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112557 - || 2002 PE46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112558 - || 2002 PS46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112559 - || 2002 PB47 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112560 - || 2002 PD47 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112561 - || 2002 PM47 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112562 - || 2002 PA48 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112563 - || 2002 PC48 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112564 - || 2002 PZ49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112565 - || 2002 PA50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112566 - || 2002 PE50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112567 - || 2002 PL50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112568 - || 2002 PR50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112569 - || 2002 PS50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112570 - || 2002 PV50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112571 - || 2002 PX50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112572 - || 2002 PO51 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112573 - || 2002 PU51 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112574 - || 2002 PW51 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112575 - || 2002 PH52 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112576 - || 2002 PY52 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112577 - || 2002 PA53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112578 - || 2002 PN54 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112579 - || 2002 PT54 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112580 - || 2002 PV54 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112581 - || 2002 PY54 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112582 - || 2002 PZ54 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112583 - || 2002 PT55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112584 - || 2002 PY55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112585 - || 2002 PD56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112586 - || 2002 PS56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112587 - || 2002 PU56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112588 - || 2002 PB57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112589 - || 2002 PD57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112590 - || 2002 PJ57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112591 - || 2002 PK57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112592 - || 2002 PP57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112593 - || 2002 PS57 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112594 - || 2002 PQ58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112595 - || 2002 PR58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112596 - || 2002 PZ58 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112597 - || 2002 PA59 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112598 - || 2002 PE59 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112599 - || 2002 PQ59 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112600 - || 2002 PJ60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten